Grävell ist der Familienname folgender Personen:

 Maximilian Karl Friedrich Wilhelm Grävell (1781–1860), deutscher Jurist und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Walter Grävell (1891–1942), deutscher Statistiker und Staatsbeamter